Stigmatochromis és un gènere de peixos pertanyent a la família dels cíclids i a l'ordre dels perciformes.

Etimologia 
Stigmatochromis prové dels mots grecs stigma (marca, senyal) i chromis (una mena de peix, potser una perca).

Distribució geogràfica 
Es troba a Àfrica: és un endemisme del llac Malawi a Malawi, Moçambic i Tanzània.

Cladograma

Estat de conservació 
Stigmatochromis modestus, Stigmatochromis pholidophorus i Stigmatochromis woodi apareixen a la Llista Vermella de la UICN.

Referències

Bibliografia 
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology, Grahamstown, Sud-àfrica.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del National Museum of Zimbabwe. National Museum of Zimbabwe, P.O. Box 240, Bulawayo, Zimbàbue.
 
 Anònim, 2002. Base de dades de la col·lecció de peixos del American Museum of Natural History. American Museum of Natural History, Central Park West, NY 10024-5192, els Estats Units.
 Anònim, 2003. Col·lecció de peixos del Museu Reial d'Ontàrio. Museu Reial d'Ontàrio.
 Baensch, H.A. i R. Riehl, 1997. Aquarien Atlas, Band 5. Mergus Verlag, Melle (Baixa Saxònia), Alemanya. 1148 p. Pàgs. 950 i 952.
 Cleaver, R. M., A. F. Konings i J. R. Stauffer Jr., 2009. Two new cave-dwelling cichlids of Lake Malawi, Africa. Ichthyol. Explor. Freshwat. 20(2):163-178. Pàg. 174.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan.

Enllaços externs 

 Imatge a Flickr